Богданівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні, Білорусі та УРСР.

Богданівська сільська рада — Вінницька область, Липовецький район
 Богданівська сільська рада — Вінницька область, Тульчинський район
 Богданівська сільська рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Богданівська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район
 Богданівська сільська рада — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Богданівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Овруцький район
 Богданівська сільська рада — Запорізька область, Приазовський район
 Богданівська сільська рада — Запорізька область, Чернігівський район
 Богданівська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Богданівська сільська рада — Київська область, Вишгородський район
 Богданівська сільська рада — Київська область, Яготинський район
 Богданівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Богданівська сільська рада — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Богданівська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Богданівська сільська рада — Кіровоградська область, Благовіщенський район
 Богданівська сільська рада — Миколаївська область, Доманівський район
 Богданівська сільська рада — Полтавська область, Новосанжарський район
 Богданівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Богданівська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район
 Богданівська сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Богданівська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Богданівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Богданівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район
 Богданівська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район
 Богданівська сільська рада — Чернігівська область, Варвинський район
 Богданівська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район

Богданівська сільська рада — , Лунинецький район
 Богданівська сільська рада — , Сєнненський район
 Богданівська сільська рада — , Воложинський район